Office des Nations unies ou Bureau des Nations unies (traductions de United Nations Office) peut faire référence à plusieurs instances de l'Organisation des Nations unies :
 l'un des trois sièges de l'organisation, en plus du siège des Nations unies de New York (États-Unis) :
 l'Office des Nations unies à Genève (Genève, Suisse),
 l'Office des Nations unies à Vienne (Vienne, Autriche),
 l'Office des Nations unies à Nairobi (Nairobi, Kenya) ;
 divers autres organes de l'organisation :
 l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime,
 le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets,
 le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires,
 le Bureau des Nations unies pour le sport au service du développement et de la paix,
 le Bureau des Nations unies pour les partenariats,
 le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest,
 le Bureau des Nations unies pour les affaires spatiales,
 le Bureau des Nations unies pour les affaires de désarmement.